Rácz József (1957–) orvos, pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta szakorvos
 Rácz József (1976–) Jászai Mari-díjas kárpátaljai magyar színművész